Бока де Сан Херонимо има више значења:

 Бока де Сан Херонимо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бока де Сан Херонимо, Сан Херонимо (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику